Местна дългокосместа коза може да се отнася за:

 Местна дългокосместа (калоферска) коза
 Местна дългокосместа (виторога) коза